Thiamethoxam, een insecticide uit de stofklasse der neonicotinoïden
 TMX Group, de moedermaatschappij van de Toronto Stock Exchange en Montreal Derivatives Exchange
 Translation Memory eXchange, een bestandsformaat
 Tandem Mirror Experiment, een magnetische spiegelmachine in gebruik van 1979 tot 1987
 Tamoxifen, een medicijn dat wordt gebruikt om borstkanker te voorkomen en borstkanker te behandelen
 Tesla Model X, een middelgrote, volledig elektrische, luxe crossover utility vehicle (CUV) geproduceerd door Tesla, Inc.
 Trans Mountain Expansion (TMX) Project, geplande uitbreiding van de Trans Mountain Pipeline in Canada